O quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 é uma lista que classifica os Comitês Paralímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos em Londres, na Grã Bretanha, onde foram disputadas 503 finais em 20 esportes totalizando um total de 1 522 medalhas distribuídas.

O quadro 
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

 País sede destacado

Ligações externas
 

Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012